Sten Sture je ime več oseb:
Sten Sture starejši, švedski politik (1440-1503)
Sten Sture mlajši, švedski politik (1492-1520)